Чарльз Ро́куэлл Ла́нман (, 8 июля 1850, Норуич, Коннектикут, США — 20 февраля 1941, Кембридж, Массачусетс, США) — американский санскритолог.

Биография 
Родился 8 июля 1850 в Норвиче, штат Коннектикут восьмым ребёнком в семье Питера Ланмана III и Кэтрин (в девичестве — Кук). Мать умерла, когда ему исполнилось три года, и его воспитанием занималась тётя Эбигейл (Эбби) Трамбулл Ланман. Она была художницей, и как одна из двух наследниц поместья своего великого дяди, художника войны за независимость США Джона Трамбулла, унаследовала многие картины и зарисовки того периода.

Увлечение санскритом у Рокуэлла возникло в возрасте десяти лет, когда ему в руки попал экземпляр журнала  в котором содержался текст учебника по индийской астрономии. В 1871 году окончил Йельский колледж, где был членом общества Phi Beta Kappa, а также в 1871—1873 годах учился в аспирантуре, где под руководством  изучал древнегреческий язык, а Уильяма Дуайта Уитни — санскрит, защитив в 1873 году докторскую диссертацию. В 1873-1876 годах он проживал в Германии, где изучал санскрит у Альбрехта Вебера, а также филологию у Георга Курциуса и Августа Лескина.

В 1876 году стал профессором санскрита в только что открытом Университете Джонса Хопкинса, проработав до 1880 года, когда перешёл в Гарвардский университет, где стал первым заведующим кафедрой индо-иранских языков (в 1902 году преобразована в кафедру индийской филологии, а в 1951 году в кафедру санскрита и индологии) проработав до 1926 года, став профессором-эмеритом.

В 1879—1884 годах — секретарь и редактор Transactions. В 1884—1894 годах — секретарь-корреспондент, в 1897—1907 годах — вице-президент и 1907—1908 годах — . В 1890—1891 годах —  . Член Американской академии искусств и наук, почётный член Азиатского общества, член-корреспондент Гёттингенской академии наук, Академии надписей и изящной словесности Института Франции.

Перевёл на английский язык поэму Раджашекхара «Карпураманджари» (вышла в 1900 году в серии ), а также пересмотрел и отредактировал перевод Атхарваведы-самхиты выполненный Уитни (вышла в 1905 году в виде двухтомника в серии ), а также является автором «Справочника по санскриту со словарём и примечаниями» ().

До 88 лет любил совершать прогулки по реке Чарльз, по которой совершил плавание на расстояние 12000 миль, за что получил у Гарвард Кримсон прозвище «Чарльз Ривер Ланман».

Научные труды 

 Lanman C. R. The beginnings of Hindu pantheism: an address delivered at the twenty-second annual meeting of the American philological association, at Norwich, Connecticut, July 8, 1890, (Cambridge, Mass., C.W. Sever, 1890)
 Lanman C. R. Buddhist legends. Cambridge, Mass., Harvard university press, 1921), also by Buddhaghosa. Dhammapadaṭṭhakathā, Eugene Watson Burlingame, and Buddhaghosa
 Lanman C. R. A dictionary of the Pali language. London, Trübner, 1872—1875.
 Lanman C. R. Harvard oriental series, descriptive list thereof, revised to 1920: (Cambridge, Mass., Harvard university press, 1920)
 Lanman C. R. Hindu law and custom as to gifts. (Boston : Ginn & co., 1913)
 Lanman C. R. India and brahmanism. New York, etc. Parke, Austin and Lipscomb, [c1917])
 Lanman C. R. On noun-inflection in the Veda. New Haven, For the American oriental society; New York, B. Westermann & co.; [etc., etc., 1880])
 Lanman C. R. Pali book-titles and their brief designations. ([Boston, American academy of arts and sciences, 1909])
 Lanman C. R. Parts of Nala and Hitopadeça in English letters: (Boston, Ginn and company, 1889)
 Lanman C. R. Phrase-words and phrase-derivatives / Charles R. Lanman. India and the west: with a plea for team-work among scholars. ([S.l. : s.n., 1920])
 Lanman C. R. Pilpay. ([n.p., 1897])
 Lanman C. R. Rāja-çekhara’s Karpūra-mañjarī : a drama by the Indian poet Rājaçekhara (about 900 A.D.) / (Cambridge, Mass. : Harvard University, 1901), also by approximately 880-approximately 920 Rājaśekhara and Sten Konow
 Lanman C. R. The Sanskrit mutes called mūrdhanya : that is domal / by Charles R. Lanman. ([Zurich : s.n., 1919])
 Lanman C. R. A Sanskrit reader : text and vocabulary and notes / (Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Pr., 1920)
 Lanman C. R. A Sanskrit reader: with vocabulary and notes. (Boston, Ginn, Heath, 1884—1889)
 Lanman C. R. A Sanskrit reader: with vocabulary and notes, (Boston, Ginn, 1888)
 Lanman C. R. A Sanskrit reader : with vocabulary and notes- (Boston : Ginn and Company, 1906)
 Lanman C. R. A Sanskrit reader : with vocabulary and notes / (Boston : Ginn, 1898)
 Lanman C. R. A Sanskrit reader : with vocabulary and notes / (Boston : Ginn, 1912)
 Lanman C. R. A Sanskrit reader: with vocabulary and notes; by Charles Rockwell Lanman. (Boston, Ginn, Heath, & company, 1884—1889)
 Lanman C. R. The Whitney memorial meeting. A report of that session of the first American congress of philologists, which was devoted to the memory of the late Professor William Dwight Whitney, of Yale university; held at Philadelphia, Dec. 28, 1894. (Boston, Ginn and Company, 1897), also by Pa.) American Congress of Philologists (1st : 1894 : Philadelphia and William Dwight Whitney
 Lanman C. R. A Sanskrit Reader: Text and Vocabulary and Notes
 Lanman C. R. The Little Clay Cart: A Hindu Drama Attributed to King Shudraka 1905
 Lanman C. R. Harvard Oriental Series: Descriptive List Thereof, Revised to 1920: With a Brief Memorial of Its Joint-Founder, Henry Clarke Warren
 Lanman C. R. The Beginnings of Hindu Pantheism, 1890: An Address Delivered at the Twenty-Second Annual Meeting of the American Philological Association, in the Slater Memorial Hall of the Free Academy at Norwich Connecticut, July 8, 1890
 Lanman C. R. The Milk-Drinking Haṅsas of Sanskrit Poetry // . — 1898. — Vol. 19. — pp. 151—158

Примечания

Ссылки 

 Charles Rockwell Lanman в the Database of Classical Scholars
 Работы в Internet Archive

Санскритологи США
Выпускники Йельского университета
Авторы энциклопедий и словарей
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Члены французской Академии надписей и изящной словесности